«Слодо́вец» () (A20) — 18-я станция Варшавского метрополитена.

Открыта 23 апреля 2008 года в составе участка «Марымонт» — «Слодовец».

Описание 
Станция расположена в створе улицы Каспровича, восточнее её пересечения с улицей Сахарова.

Конструкция станции — колонная двухпролётная мелкого заложения, с боковыми платформами и рядом колонн между путями. Оформлена в серой гамме, стены выложены серыми, белыми и чёрными плитками. Вдоль стен установлены скамейки.

Чуть севернее станции расположен противошёрстный съезд, позволявший поездам оборачиваться до продления линии на северо-восток.

Восточный вестибюль выходит непосредственно на улицу Каспровича, западный — в сквере между улицами Сахарова и Жеромского.

Непосредственно к станции не подходит никаких маршрутов, ближайшая остановка расположена в 200 метрах восточнее восточного выхода. У западного проходит автобус 156, но его остановки находятся ещё дальше.

Примечания 

Станции Варшавского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2008 году